Euroleague er den stærkeste basketballturnering for klubhold i Europa. Turneringen afvikles i fællesskab af det internationale basketballforbund, FIBA, og ULEB, en organisation for professionelle basketball-ligaer i Europa. Turneringen har haft en omskiftelig historie, idet ULEB brød med FIBA i 2000 og startede den nuværende Euroleague, men fra 2005 har de to forbund arbejdet sammen.

Historie 

Navnet Euroleague blev oprindeligt brugt af det internationale basketballforbund, FIBA, om Europa Cup for mesterhold, men navnet blev aldrig registreret. Derfor kunne ULEB (en forkortelse fra fransk: Union des Ligues Européennes de Basket, dvs. Forbundet af Europæiske Basketball-ligaer) i 2000 tage navnet og bruge det, uden at FIBA kunne gøre noget ved det.

2000: ULEB bryder med FIBA 
ULEB var blevet stiftet i 1991 for at fremme de europæiske basketball-ligaer. ULEB er organiseret således, at når en national liga er medlem, kan de hold, der spiller i den, også melde sig ind. ULEB mente, at FIBA ikke gjorde nok for at udvikle et tidssvarende produkt og brød derfor med FIBA for at starte Euroleague. ULEB gik bl.a. væk fra FIBAs regler for spillet på nogle områder og tilnærmede dem NBA.

I den nye Euroleagues første sæson, 2000-2001, afviklede FIBA også en mesterholdsturnering (kaldet FIBA Suproleague) og de to turneringer delte de stærkeste hold. Men fra 2001-2002 var stort alle de bedste hold gået ind i Euroleague, og FIBA holdt op med at arrangere en mesterholdsturnering.

2005: Samarbejde mellem FIBA Europe og ULEB 
I de efterfølgende sæsoner var der tilnærmelser, men mest kold luft mellem de to organisationer. Men fra 2005 har FIBA Europe sanktioneret Euroleague som den øverste turnering for klubhold. Det medførte bl.a., at man gik tilbage til FIBAs regler for basketball. Samarbejdet er senere blevet udviklet, så man har kunnet aftale et nyt format for de europæiske turneringer.

2008: Nyt format for europæiske turneringer 
Den 2. juli 2008 annoncerede FIBA Europe og ULEB et nyt system af europæiske klubturneringer, hvor Euroleague fortsat er den stærkeste turnering, men hvor de underliggende turneringer skifter navn og kvalifikationssystem:
 Euroleagues "2. division", ULEB Cup, skifter navn til EuroCup og vinderen får adgang til den følgende sæsons Euroleague. 24 hold er direkte kvalificeret og otte hold udvælges gennem to kvalifikationsrunder. FIBA Europe står for kvalifikationsrunderne, mens ULEB står for resten af turneringen.
 EuroChallenge er det nye navn for FIBA Europe EuroCup, som var FIBA Europes egen turnering. FIBA Europe står stadig for turneringen og de to bedst placerede hold kvalificerer sig til den efterfølgende sæsons EuroCup.
Det vil sige, at hvis man ikke er inde i det gode selskab i forvejen, tager det minimum to sæsoner at kvalificere sig til Euroleague.

Turneringsformatet 
Euroleague består af 24 hold. I første afdeling af turneringen inddeles de i tre puljer á otte hold, hvor man spiller alle-mod-alle
både ude og hjemme. De fem øverste i hver pulje plus den bedste sekser går videre til "Top 16", hvor man spiller i fire puljer alle-mod-alle, hvor nr. et og to går videre til kvartfinalerne. Til-og-med 2003-2004 sæsonen gik man direkte fra Top 16 til Final Four, således at kun puljevinderne kvalificerede sig til finalespillet, der afvikles over en weekend på et forudbestemt sted.

Nyt format fra 2008-2009 
Fra 2008-2009 skiftede man format, så man i stedet for det tidligere system spiller i fire puljer á seks hold, hvor de fire bedste i hver pulje kvalificerer sig til "Top 16". Når man når frem til kvartfinalerne, skal man spille serier a fem kampe om pladserne i "Final Four", der afvikles som hidtil.

Vindere 1958-2008 
Hvor finalerne ikke er blevet afgjort ved en enkelt kamp, står der * foran resultatet.

*''2001 var et overgangsår, hvor de europæiske hold var splittet mellem Suproleague, som blev afviklet af FIBA og Euroleague, afviklet af ULEB.

Eksterne henvisninger 

 Euroleagues hjemmeside

Noter 

Basketball-ligaer